Tondi Koirey steht für:

 Tondi Koirey (Imanan), Weiler in der Gemeinde Imanan in Niger
 Tondi Koirey (Niamey), Dorf im Arrondissement Niamey I der Stadt Niamey in Niger
 Tondi Koirey (Tondikiwindi), Dorf in der Gemeinde Tondikiwindi in Niger